Bridget Jones: The Edge of Reason (roman)
 Bridget Jones: The Edge of Reason (film)

Zie ook:
 Bridget Jones's Diary (roman)
 Bridget Jones's Diary (film)